Tomillo yesquero puede referirse a:
 El nombre común de la planta Helichrysum italicum; o
 El nombre común de la planta Helichrysum stoechas.